Мухавец — топоним в Белоруссии:

 Мухавец — река в Брестской области, правый приток Западного Буга;
 Мухавец — агрогородок в Брестском районе Брестской области, центр сельсовета.